Boek van de Chen
 Chen Shu (schilder) (1660–1736)
 Chen Shu (acteur) (1920–2006)
 Chen Shu (actrice) (1977)